Шебойган () — топоним штата Висконсин, США:

Топонимы 
 Шебойган — округ.
 Шебойган — город, административный центр одноимённого округа.
  — городок (town) в составе одноимённого города.
  городок (town) в составе города Шебойган.
  — город в округе Шебойган.
  — река.

См. также 
  — несколько топонимов в штате Мичиган, США
 Шибарган — город в Афганистане
  — научно-фантастическая настольная игра (США, , 1979)

Страницы значений:Географические объекты